Sahreblja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Sagreblja) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja, siehe Sahreblja (Bilohirja)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Owrutsch, siehe Sahreblja (Owrutsch)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubrowyzja, siehe Sahreblja (Dubrowyzja)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sdolbuniw, siehe Sahreblja (Sdolbuniw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Malyn, siehe Sahreblja (Malyn)